Lorber steht für:
 Lorber (Familienname), Familienname

Lorber ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Lorber (* 1975), deutscher Techno-DJ
 Ignaz Christoph Lorber von Störchen (1725–1797), deutscher Rechtswissenschaftler, Verwaltungsbeamter und Hochschullehrer
 Jakob Lorber (1800–1864), österreichischer Mystiker
 Jean-Marc Lorber (* 1978), deutscher Komponist und Sänger
 Jeff Lorber (* 1952), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Karl Sigmund Lorber (1792–1845), deutscher Politiker, Bürgermeister von Landshut
 Martin Lorber (* 1967), deutscher Musikhistoriker und Journalist
 Rudolf Lorber, deutscher Basketballtrainer und -spieler